Ле Чак:

 Ле Чак — вьетнамский и впоследствии китайский историк, автор исторического литературного произведения «Аннамские очерки». 
 ЛеЧак (LeChuck) — главный отрицательный персонаж серии игр «Monkey Island», созданной компанией LucasArts.